Bartodzieje peut faire référence à: :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Bartodzieje, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Bartodzieje, village

dans la voïvodie de Łódź
 Bartodzieje, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Bartodzieje, village du powiat de Grójec
 Bartodzieje, village du powiat de Pułtusk 
 Bartodzieje, village du powiat de Zwoleń 
 Bartodzieje, village du powiat de Radom